Stati Uniti d'America
 Elk River – città della Contea di Clearwater, Idaho
 Elk River – capoluogo della Contea di Sherburne, Minnesota